Klingbach ist ein geographischer Name:

 Alter Klingbach – drei Zuflüsse des Klingbachs (zum Michelsbach) in Rheinland-Pfalz; flussabwärts:
 Alter Klingbach (Steinweiler), rechter Zufluss an der Rottmühle von Steinweiler, Landkreis Germersheim
 Alter Klingbach (Herxheim), linker Teilungsarms durch Herxheim bei Landau/Pfalz, Landkreis Südliche Weinstraße
 Alter Klingbach (Rülzheim), rechter Teilungsarm bis Rülzheim, Landkreis Germersheim
 Klingbach, linker Zufluss des Michelsbachs bei Hördt, Landkreis Germersheim, Rheinland-Pfalz
 Klingbach (Dhron), linker Zufluss der Dhron bei Bischofsdhron, Gemeinde Morbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz 
 Klingbach (Drauchenbach), rechter Zufluss des Drauchenbachs (zur Mur) in Bad Radkersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Klingbach (Kinzig), linker Zufluss der Kinzig bei Salmünster, Stadt Bad Soden-Salmünster, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Klingbach (Kohlbach), rechter Zufluss des Kohlbachs (zum Glan) nach der Ziegelhütte von Kübelberg, Ortsgemeinde Schönenberg-Kübelberg, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz

 Klingbach (Scheyern), Einöde der Gemeinde Scheyern, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

Siehe auch:
 Klinglbach
 Klingenbach
 Klinggraben
 Klingwiesenbach
 Klinkbach
 Hölzenklingbächel